Royal Troon Golf Club er en linksgolfbane i Troon, South Ayrshire, Skotland. Klubben blev grundlagt i 1878, og banen havde oprindeligt fem huller. Klubben har nu to 18-hullersbaner og en 9-hullersbane, og Old Course er en af de baner, der på skift er vært for The Open Championship, en af golfsporten major-turneringer. Klubben var været vært otte gange.

Royal Troon er hjemsted for både det længste og det korteste hul på The Open Championship-banerne. Par 3-hullet 8. hul ("Frimærket") er blot 112 m langt og anses for et af de beste huller i verden, mens par 5-hullet 6. hul ("Turnberry") er 550 m langt.

Klubben er privat, men gæster tillades til tider efter forhåndbookning.

The Old Course 

"The Old Course" er mesterskabsbanen i Troon. Klubbens anden 18-hullersbane, "the Portland", designet af Dr. Alister MacKenzie er imidlertid også af meget høj standard. Old Course har fire teesteder – "Ladies", "Short", "Medal" og "Championship". Længderne nedenfor er angivet fra "Championship" tee.

Eksterne kilder/henvisninger 

 Royal Troon Golf Club

Etableret i 1878
Golfklubber og -baner i Skotland